Die 1. jugoslawische Fußballliga 1952/53 war die 24. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 31. August 1952 und endete am 21. Juni 1953.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum zweiten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1952/53